Илья́ Ива́нович Ткаче́нко:
 Ткаченко, Илья Иванович (1914—1979) — Герой Советского Союза.
 Ткаченко, Илья Иванович (1924—1943) — Герой Советского Союза.